Vopnafjörður può riferirsi a:
Vopnafjörður, un comune islandese.
Vopnafjörður, un fiordo dell'Islanda.